Zenker:
 Friedrich Albert von Zenker

 Diverticolo di Zenker
 Degenerazione di Zenker
 Paralisi di Zenker
 Z9 Wolfgang Zenker
 Scotonycteris zenkeri
 Idiurus zenkeri
 Brachystegia zenkeri